Коэтмьё (, , ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Ламбаль. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Код INSEE коммуны — 22044.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 370 км к западу от Парижа, в 80 км северо-западнее Ренна, в 13 км к востоку от Сен-Бриё.

Река  образует восточную границу коммуны.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 1 776 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 989 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 774 были экономически активными, 215 — неактивными (показатель активности — 78,3 %, в 1999 году было 74,4 %). Из 774 активных работали 740 человек (380 мужчин и 360 женщин), безработных было 34 (19 мужчин и 15 женщин). Среди 215 неактивных 66 человек были учениками или студентами, 103 — пенсионерами, 46 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор